Stratone – genere di scarafaggi della famiglia Cerambycidae
Stratone di Lampsaco – filosofo greco del III secolo a.C.
Stratone di Sardi – poeta greco
San Stratone – martire cristiano